Sorbey, commune française de la Meuse
 Sorbey, commune française de la Moselle

Voir aussi
 
 Sorbais, commune française de l'Aisne
 Sorbais (fromage), voir (Maroilles (fromage)
 Sorbets, commune française du Gers
 Sorbets, commune française des Landes

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France